Amerikai Egyesült Államok
Sunflower (Mississippi)
Sunflower megye, Mississippi
Sunflower (Nyugat-Virginia)
Sunflower (Wisconsin)

Egyéb
 Sunflower, The Beach Boys-album, 1970
 Sunflower, Milt Jackson-album, 1972
 Sunflower, a Neoton Família Napraforgó c. 1979-es albumának angol változata
 Sunflower, Glen Campbell 1977-es kislemeze